Aguilar de Codés (baskiska: Aguilar Kodes) är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Aguilar de Codés ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Aguilar de Codés är lite kuperad, och sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är Codés,  meter över havet,  km nordost om Aguilar de Codés. Runt Aguilar de Codés är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Logroño,  km söder om Aguilar de Codés. I omgivningarna runt Aguilar de Codés 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Navarra